Wielobój drużynowy mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został 30 lipca w hali The O2. Mistrzostwo olimpijskie wywalczyła reprezentacja Chin. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Wielka Brytania.

Terminarz

Zakwalifikowane drużyny

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012